Персоналии
 Тирио́н, Дидье (Didier Thirion, 1763−1815) — французский депутат Конвента от Мозеля, монтаньяр.
  Тирио́н, Жак (Jacques Thirion, 1926−2007) — французский историк.
 Тирио́н, Жильбер (Gilberte Thirion, 1928−2008) — бельгийский автогонщик.
 Тирио́н, Жозеф (Joseph Marie-Pierre Théophile Thirion, 1872−1919) — французский миссионер и ботаник.
 Тирион, Луи (Louis Thirion, 1923−2011) — французский писатель-фантаст.
 Тирио́н, Од (Aude Thirion) — французская актриса.
 Тирио́н, Франсуа (François Thirion, 1764−1837) — французский дивизионный генерал.
 Тирио́н, Шарль-Александр (Charles-Alexandre Thirion, 1827−1901) — французский инженер.
 Тирио́н, Эжен Ромен (Eugène Romain Thirion, 1839−1910) — французский живописец.
 Тирион, Эмиль (Émile-Ambroise Thirion, 1825−1906) — французский драматург и общественный деятель.

В литературе
 Ти́рион Ла́ннистер — один из основных персонажей «Песни Льда и Огня», серии фэнтези-романов Джорджа Р. Р. Мартина.

 Тирион - в произведениях Дж. Толкина - эльфийский город в Валиноре.

Примечания